Альфред Юбер Дона Агаш (Alfred Hubert Donat Agache, 24 февраля 1875 — 4 мая 1959) — французский архитектор-урбанист, автор генерального плана Рио-де-Жанейро 1927—1932 годов, ряда других городов, кавалер ордена Почётного легиона (1925).

Детство и образование 
Альфред Агаш родился в довольно обеспеченной семье. Отец — Огюст Агаш. Один дядя — Альфред Агаш —художник, другой — Эдуард Агаш — промышленник, занимавшийся текстилем и химией. Семейное окружение, готовившее Альфреда к карьере музыканта, оставило на нём следы как в его художественном восприятии, так и в способности к пониманию изменений промышленной системы.

Агаш изучал архитектуру в Высшей школе изящных искусств, затем социологию в Свободном колледже общественных наук, где он усвоил мысль Дюркгейма.

В 1902 году он примкнул к Общественному музею и в 1904 году стал главой представительства одного из его филиалов на Всемирной выставке в Сент-Луисе в США.

Каждое из этих событий оказало значительное влияние на работу Агаша.

Хронология основных достижений 
 1911: Создание плана города Дюнкерк. Главной целью ставил связать Дюнкерк с окрестными промышленными городами посредством автомобильных, железных и речных дорог, внутренних гаваней;
 1911: член-основатель Общества французских урбанистов;
 1912: план Канберры;
 1913: становится генеральным секретарём Общественного музея (Le Musée social); читает один из первых курсов по градостроительству в Свободном колледже общественных наук;
 1915: участвует в восстановлении разрушенных городов; совместно с Ж. М. Обюртеном и Э. Редоном опубликовал для парламентской комиссии оккупированных департаментов «Как восстановить наши разрушенные города»;
 1923: становится секретарём Общества французских урбанистов;
 1925: награждён орденом Почётного легиона;
 1927—1932: генеральный план для Рио-де-Жанейро: «Переустройство столичного города» (la Remodelation d’une capitale). Это проект расширения, перестройки и благоустройства города. Агаш хочет утвердить монументальный облик и мощь этого столичного города и в то же время обустроить его в общественном направлении. Работа над планом Рио-де-Жанейро рассматривается как наиболее крупная работа Агаша;
 1943: при помощи двух своих учеников осуществляет план Куритибы. Этот план и сегодня воспринимается как модель экологического урбанизма.

Принципы 
Альфред Агаш считал урбанизм одновременно наукой, искусством и философией. Согласно его воззрениям, эта научная дисциплина должна базироваться на теоретическом осмыслении фактов демографии, географии, истории. Однако урбанизм остаётся искусством и должен бороться с уродливым. Таким образом урбанист, через этот сплав между искусством и рациональностью, находится между архитектором и инженером. Но урбанизм — также и общественная философия поскольку должен способствовать общественному благосостоянию.

Будучи одним из активных членов Общественного музей, Агаш был пропитан идеями этого движения:

 гигиенизм;
 улучшение социальных и моральных условий;
 борьба против спекуляции и уход в сторону от частной собственности, либерализма. Работая на общественное благосостояние, урбанизм идёт вразрез с частной собственностью;
 его приверженность к генеральным планам, вероятно, также имеет истоком общественный музей.

Планы городов

Канберра 
Получил третий приз на конкурсе.

Этот план можно рассматривать как утилитаристский (из-за деления города на секторы), монументальный, основанный на социальных и гигиенических соображениях.

Согласно плану город делился на шесть кварталов: жилой, промышленный, торговый, университетский, досуговый и политический. Каждый квартал располагался в соответствии со своими функциями: например, политический — в верхней части. Рациональным было расположение дорог: гипподамовы кварталы объединялись лучевыми дорогами, исходящими от места власти.

План монументальный, так как всё должно напоминать о столичной функции города. Этому способствовали памятники, разбросанные по всему городу. С другой стороны, расположение мест власти на высоте, так, чтобы их было видно всем, также подкрепляет монументальность.

Важное место в проекте занимали социальные и гигиенические вопросы. Площадь зелёных насаждений достигала 20 % от общей площади. Планом также предусматривалась разработка сложной дренажной и канализационной системы.

Полностью план реализован не был.

Рио-де-Жанейро 
Новый генеральный план бразильской столицы был заказан Альфреду Агашу в 1927 году и окончательно готов в 1930.

Согласно плану, хаотично застроенные и вредные для здоровья районы должны были быть снесены. Центром города должна была стать площадь Порту-ду-Бразил, ориентированная на залив Гуанабара. Площадь должны были окружать монументальные правительственные здания в стиле ар-деко. Городское пространство жёстко регулировалось.

В полном объёме план реализован не был, а в 1934 году от него окончательно отказались, но многие его идеи были осуществлены режимом Варгаса.

Куритиба 
План предполагал снос исторического центра, создание большого бульварного кольца и радиальных магистралей, метрополитена. От дальнейшей реализации этого проекта отказались после 1971 года.

Примечания

Ссылки 
 Bruant, Catherine. «Un architecte à „l'école d'énergie“. Donat Alfred Agache, du voyage à l’engagement colonial»//Revue du monde musulman et de la Méditerranée (in French). 73 (1): 99-117.
 Diniz Moreira, Fernando (2004)."Shaping cities, building a nation: Alfred Agache and the dream of modern urbanism in Brazil (1920—1950)" (Dissertation available from ProQuest.)

Урбанисты Франции